Bräcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bräcktjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun, 
Bräcktjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 
Bräcktjärnen, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (5,51 ha)

Se även
Bräcketjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn